Skuttunge kan avse:

Skuttunge socken – en socken i Uppland ingick i Bälinge härad Uppsala kommun
Skuttunge landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län
 Skuttunge församling – en församling i Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat i Upplands västra kontrakt i Uppsala stift
 Skuttunge kyrka – en kyrkobyggnad i Skuttunge i Uppsala stift
 Skuttunge prästgård – en gård belägen invid Skutån i Skuttunge församling i Uppland
 Skuttunge distrikt – ett distrikt i Uppsala kommun och Uppsala län
 Skuttungeby – kyrkbyn i Skuttunge socken och en småort i Uppsala kommun i Uppland